Pelley ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest le Pelley (1801–1849), Seigneur von Sark
 Pierre Carey le Pelley, Seigneur von Sark
 Rod Pelley (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler
 Scott Pelley (* 1957), US-amerikanischer Fernsehjournalist
 William Dudley Pelley (1890–1965), amerikanischer Antisemit und Gründer der antisemitischen Bewegung „Silver Shirts“

Siehe auch:
 Pelly